Liedl ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Liedl (* 1979), Psychologin, Psychotherapeutin und Sachbuchautorin
 Joseph Liedl (1788–1856), deutscher Landwirt und Politiker, siehe Joseph Lidl
 Klaus Liedl (* 1949), österreichischer Maler, Bildhauer und Hochschullehrer
 Otto Liedl (1921–2010), österreichischer Politiker (SPÖ)

Liedl ist der Ortsname von:
 Liedl (Gemeinde Oberdorf), Ortsteil der Gemeinde Oberdorf im Burgenland, Bezirk Oberwart, Burgenland

Siehe auch:
 Lidl